Никола́й Ди́тмар:

 Дитмар, Николай Петрович (1820—1894) — генерал-лейтенант, наказной атаман Забайкальского казачьего войска, военный губернатор Забайкальской области.
 Дитмар, Николай Фёдорович фон (1865—1919) — российский общественный и политический деятель, предприниматель, участник Гражданской войны.